Reignac ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Reignac (Charente) im Département Charente
Reignac (Gironde) im Département Gironde

mit Namenszusatz:
Reignac-sur-Indre im Département Indre-et-Loire